Le mot plaine, fait généralement référence à une étendue sans obstacles liés au relief, mais le terme peut faire référence à :

Toponymie 

 Plaine, commune française du Bas-Rhin ;
 La Plaine, commune française de Maine-et-Loire ;
 La Plaine, village de la commune française de Fajoles dans le Lot ;
 La Plaine, village de la commune de Dardagny en Suisse ;
 La Plaine, secteur de la ville de Terrebonne (Québec) ;
 La-Plaine, ville dominiquaise ;
 Plaine-du-Nord, commune haïtienne ;
 Plaine-Haute, commune française ;
 La Plaine-de-Monceaux, quartier de Paris ;
 La Plaine Saint-Denis, quartier de Seine-Saint-Denis partagé entre plusieurs communes : Saint-Denis, Aubervilliers, Saint-Ouen ;
 La Plaine, autre nom pour la place Jean-Jaurès de Marseille.
 Plaines-Saint-Lange, commune de l'Aube.
Quelques plaines portent un nom désignant la région qu'elles recouvrent, et qui peut être assimilé à un toponyme, par exemple :
 la Plaine, dénomination habituelle de la Plaine sous-vosgienne, pays du département des Vosges ;
 la Plaine (ou Plaine d'Aoste), dénomination habituelle de l'aire géographique de la vallée de la Doire baltée au croisement avec le Valpelline (vallée du Buthier), en Vallée d'Aoste ;
 la Plaine, dénomination habituelle pour la plaine entre Dijon et la Saône, a donné son nom à cinq communes qui font partie des communautés de communes de la Plaine-Dijonnaise et Rives-de-Saône :
 Aubigny-en-Plaine ;
 Brazey-en-Plaine ;
 Longecourt-en-Plaine ;
 Rouvres-en-Plaine ;
 Thorey-en-Plaine.

Édifices 
 Le château et ancien domaine (actuellement lieu-dit) de la Plaine, localisés sur la commune de Fondettes, en Indre-et-Loire ;
 Gare de La Plaine, gare située dans le village de La Plaine en Suisse.

Hydronymie 
 La Plaine, affluent de la rive droite de la Meurthe.

Patronyme 

 François Plaine (1833-1900), moine bénédictin, hagiographe, historien français.

Botanique 
 Plaine, nom vernaculaire de l'érable rouge au Canada, Acer rubrum L., espèce d'arbres caducifoliés de la famille des Sapindaceae ;
 Plaine, nom vernaculaire de l'érable plane en France, Acer platanoides L., espèce d'arbres caducifoliés de la famille des Sapindaceae ;

Autres 
 La Plaine ou le Marais est un courant politique de la Révolution française ;
 La plaine est une pièce héraldique qui apparaît dans les blasons.

Voir aussi 
  (plaine en espagnol)
  (plaines en espagnol)
Patronyme français